Az 1962–1963-as osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának ötvenkettedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot az Austria Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width=30|#
!width=140|Csapat
!width=30|M
!width=30|Gy
!width=30|D
!width=30|V
!width=30|RG
!width=30|KG
!width=30|P
|-style="background: #ccffcc"
||1||FK Austria Wien||26||17||4||5||60||26||38|-
||2||SK Admira Wien||26||15||4||7||46||23||34
|-
||3||Wiener Sport-Club||26||14||5||7||56||38||33
|-style="background: #97deff"
||4||SK Rapid Wien||26||14||4||8||52||28||32
|- style="background: #eeffde"
||5||Linzer ASK||26||15||1||10||42||38||31
|-
||6||1. Schwechater SC||26||11||4||11||49||44||26
|-
||7||WAC||26||11||4||11||37||46||26
|-
||8||First Vienna FC||26||9||7||10||44||39||25
|-
||9||Grazer AK||26||9||5||12||31||41||23
|-
||10||1. Simmeringer SC||26||7||7||12||34||46||21
|-
||11||SVS Linz||26||8||4||14||34||50||20
|-style="background: #FFC0D0"
||12||SV Austria Salzburg||26||9||1||16||31||59||19
|-style="background: #FFC0D0"
||13||Wacker SC||26||7||5||14||38||53||19
|-style="background: #FFC0D0"
||14||Austria Klagenfurt||26||7||3||16||26||49||17
|}

 Az Austria Wien az 1962-63-as szezon bajnoka.
 Az Austria Wien részt vett az 1963–64-es bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A LASK Linz részt vett az 1963–64-es kupagyőztesek Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1963–64-es vásárvárosok kupájában.
 Az Austria Salzburg, a Wacker SC és az Austria Klagenfurt''' kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok